Le nom de Royen est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adriaan van Royen (1704-1779), botaniste hollandais.
 David van Royen (1727-1799), botaniste hollandais.
 Pieter van Royen (1923-2002), botaniste hollandais.

Homonymie de patronyme